

Cinema 
 L'Héritage – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 L'Héritage – film del 1912 diretto da Victorin-Hippolyte Jasset
 L'Héritage – film del 1920 diretto da Jacques de Baroncelli
 L'Héritage – film del 1959 diretto da Bernard Devlin

Televisione 
 L'Héritage – serie televisiva canadese trasmessa dal 1987 al 1990